Friidrott vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes mellan 12 och 21 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Brasilien. Totalt 47 grenar fanns på programmet (24 för män och 23 för kvinnor).

USA tog totalt 32 medaljer (13 guld, 10 silver och 9 brons) och behöll sin dominans som den främsta nationen inom friidrotten. Individuellt blev Usain Bolt från Jamaica den främste medaljören med tre guld och därefter följt av Mohammed Farah med två guld. På andra plats i medaljtabellen kom det främsta landet vid VM i friidrott 2015, Kenya, somt tog totalt 13 medaljer (sex guld, sex silver och ett brons). Jamaica slutade på tredje plats med totalt elva medaljer (sex guld, tre silver och två brons), med den tidigare nämnda Bolt i spetsen. Därefter i medaljtabellen kom Kina med sex medaljer (majoriteten i gång) och Sydafrika med fyra medaljer.

Friidrottstävlingen påverkades starkt av att samtliga idrottare från Ryssland förbjöds att deltaga av Internationella friidrottsförbundet (IAAF) på grund av den pågående dopingskandalen i landet. Tadzjikistan, Slovakien och Bahrain tog sina första OS-guld i friidrott vid dessa spelen.

Totalt sattes tre världsrekord och fem OS-rekord under tävlingarna.

Program
Majoriteten av grenarna hölls på Estádio Olímpico João Havelange förutom gångtävlingarna och maratonloppet som startade och slutade på Praia do Pontal respektive Sambódromo. Med undantag för gång och maraton var det första gången sedan olympiska sommarspelen 1988 som några finaler hölls på morgonen. Detta infördes av organisationskommittén och Olympic Broadcasting Service (OBS) samt IOC för att så många tidszoner som möjligt skulle kunna se finalerna.

I tabellen under står M for morgon och E for eftermiddag.

Kval
Inför OS ändrades och förenklades den olympiska kvalificeringen i friidrott av IOC. Där det tidigare fanns A- och B-krav, ändrades det nu till ett enda kvalifikationskrav. Varje nationell olympisk kommitté kunde skicka upp till tre idrottare per gren som hade uppnått kvalifikationskravet mellan 2015 och 11 juli 2016. Nationer som inte hade kvalificerade idrottare kunde dock skicka en man och en kvinna som inte hade uppnått kravet. Förutom kravet hade maratonlöpare även möjlighet att kvalificera sig genom antingen sluta topp 20 vid VM i friidrott 2015 eller sluta topp 10 vid IAAF Gold Label.

Till de fyra stafetterna kvalificerade sig de åtta bästa från Stafett-VM 2015 plus de åtta högst rankade under säsongen.

Medaljsammanfattning

Medaljtabell

Anmärkningslista

Källor